Meerdere plaatsen in Slovenië:
 Laze (Brežice), een plaats in Slovenië in de gemeente Brežice
 Laze (Gorenja vas - Poljane), een plaats in Slovenië in de gemeente Gorenja vas - Poljane
 Laze (Logatec), een plaats in Slovenië in de gemeente Logatec
 Laze (Novo mesto), een plaats in Slovenië in de gemeente Novo mesto
 Laze (Velenje), een plaats in Slovenië in de gemeente Velenje
 Laze (Velike Lašče), een plaats in Slovenië in de gemeente Velike Lašče
 Laže, een plaats in Slovenië in de gemeente Divača
 Laze nad Krko, een plaats in Slovenië in de gemeente Ivančna Gorica
 Laze pri Borovnici, een plaats in Slovenië in de gemeente Borovnica
 Laze pri Boštanju, een plaats in Slovenië in de gemeente Sevnica
 Laze pri Dolskem, een plaats in Slovenië in de gemeente Dol pri Ljubljani
 Laze pri Domžalah, een plaats in Slovenië in de gemeente Domžale
 Laze pri Dramljah, een plaats in Slovenië in de gemeente Šentjur pri Celju
 Laze pri Gobniku, een plaats in Slovenië in de gemeente Litija
 Laze pri Gorenjem Jezeru, een plaats in Slovenië in de gemeente Cerknica
 Laze pri Kostelu, een plaats in Slovenië in de gemeente Kostel
 Laze pri Oneku, een plaats in Slovenië in de gemeente Kočevje
 Laze pri Predgradu, een plaats in Slovenië in de gemeente Kočevje
 Laze pri Vačah, een plaats in Slovenië in de gemeente Litija

In Montenegro:
 Laze (Šavnik), een dorp in Montenegro in de gemeente Šavnik